Chiesa dei Santi Rocco, Fabiano e Sebastiano – Brusino, frazione di Cavedine
 Chiesa dei Santi Rocco, Fabiano e Sebastiano – Someda, frazione di Moena

Pagine correlate 
 Chiesa di San Rocco
 Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano